Saint-Antonin (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Saint-Antonin (Alpy Nadmorskie) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże